O Campeonato Catarinense de Basquete de 2002 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação Catarinense de Basketball. 

2002 no basquetebol